Külső része valaminek
 Periféria (film)
 Periféria (számítógép)